Den Namen Laubendorf tragen bzw. trugen mehrere Orte:

 Laubendorf (Langenzenn), Ortsteil der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth, Bayern
 Laubendorf (Gemeinde Millstatt am See), Dorf in der Gemeinde Millstatt in Kärnten
 Laubendorf, Gemeinde im Kreis Zwittau (Okres Svitavy), tschechisch Pomezí
 Laubendorf in Böhmen, tschechisch Otradovice, Ortsteil von Sojovice